Kosterij (woonhuis), woonverblijf van de koster
 Kosterij (Ferwerd)
 Kosterij (Zijldijk)